USS Barney je ime več plovil Vojne mornarice ZDA:

 USS Barney (DD-149) 
 USS Barney (DD-956) 
 USS Barney (DDG-6)

Barney